Sugar Creek ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sugar Creek (Alabama), im Blount County
 Sugar Creek (Georgia), im Fannin County
 Sugar Creek (Indiana), im Shelby County
 Sugar Creek (Louisiana), im Claiborne Parish
 Sugar Creek (Missouri), im Clay County
 Sugar Creek (Ohio)
 Sugar Creek (Oklahoma)
 Sugar Creek (Tennessee)
 Sugar Creek (Town), Town(ship) im Walworth County, Wisconsin

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Sugar Creek (Wabash River), Fluss in Indiana, mündet in den Wabash River 
 Sugar Creek (Wabash River, Vigo County), Bach in Illinois und Indiana, mündet in den Wabash River 
 Sugar Creek (Tuscarawas River), Ohio
 Sugar Creek (Susquehanna River), Pennsylvania 
 Sugar Creek (Elk River), Fluss in West Virginia
 Sugar Creek (Driftwood River), Fluss in Indiana

Siehe auch:
 Sugar Creek Township